Мангочи — топоним.

 Мангочи (аэропорт) — аэропорт в городе Мангочи.
 Мангочи (город) — город в Малави.
 Мангочи (округ) — округ в Малави.